

Astronomia 
 Albany – cratere marziano

Geografia 
 Australia
 Città di Albany – local government area dell'Australia Occidentale
 Albany – capoluogo della sunnominata area
 Canada
 Albany – fiume dell'Ontario
 Nuova Zelanda
 Albany – sobborgo di Auckland
Stati Uniti d'America
 Albany – capitale dello stato di New York
 Albany – città della California
 Albany – città della Georgia
 Albany – villaggio dell'Illinois
 Albany – città dell'Indiana
 Albany – città del Kentucky
 Albany – villaggio della Louisiana
 Albany – città del Minnesota
 Albany – città del Missouri
 Albany – città del New Hampshire
 Albany – villaggio dell'Ohio
 Albany – census-designated place nella contea di Bryan nello stato dell'Oklahoma
 Albany – città dell'Oregon
 Albany – township statunitense nella contea di Berks nello Stato della Pennsylvania
 Albany – township statunitense nella contea di Bradford nello Stato della Pennsylvania
 Albany – città del Texas
 Albany – comune statunitense nella contea di Orleans nello Stato del Vermont
 Albany – città della contea di Green, Wisconsin
 Albany – villaggio nella contea di Green in Wisconsin
 Albany – città della contea di Pepin, Wisconsin
 Albany – census-designated place statunitense nella Contea di Albany dello stato del Wyoming
Sudafrica
 Albany – città della municipalità locale di Makana

Altro 
 Albany – antico palazzo londinese

Altri progetti